Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин прошёл с 4 по 5 марта 1978 года на катке «Оулункиля» в Хельсинки (Финляндия).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Март 1978 года
Спорт в Финляндии в 1978 году
Чемпионаты мира в Финляндии